Le mas du Moulon est un ensemble de maisons à Aramon dans le Gard. Il jouxte un chemin communal appelé chemin du Moulon au repos. 

 En urbanisme, le terme moulon désigne un ensemble de maisons voisines les unes des autres (par leurs maisons (bâtiment) aussi bien que par leurs jardins). Les limites du moulon sont données par les rues qui le séparent des autres moulons ou d'autres structures construites ou non. (En occitan, molon signifie «tas», «accumulation»).
 Moulon, commune française de la Gironde.
 Moulon, commune française du Loiret.
voir aussi : Démographie de Moulon
 Plateau de Moulon, petit plateau à vocation scientifique du nord de l'Essonne. Il fait partie d'un ensemble plus vaste, le plateau de Saclay.
 Le Moulon, rivière prenant sa source à Menetou-Salon et se jetant dans l'Yèvre à Bourges.
 Quartier du nord de Bourges arrosé en grande partie par Le Moulon.
 En français de Belgique et plus précisément dans le borinage , synonyme d'asticot (origine wallonne).

Homonymie de toponyme